

Aziende 
 Hoover – azienda statunitense produttrice di elettrodomestici

Cinema 
 Hoover – film del 2000 diretto da Rick Pamplin

Geografia 
 Hoover – città della Contea di Jefferson e della Contea di Shelby, Alabama (Stati Uniti d'America)

Persone 
 Collen Hoover – scrittrice statunitense
 Helen Hoover – scrittrice statunitense
 Herbert Hoover – politico statunitense, 31º presidente USA
 John Edgar Hoover – direttore del Federal Bureau of Investigation dal 1924 al 1972
 Lou Hoover – first lady statunitense
 Ryan Hoover – ex cestista statunitense con cittadinanza belga
 Tom Hoover – ex cestista statunitense

Altro
 Diga di Hoover – diga al confine tra Arizona e Nevada, USA
 Hoover – gruppo musicale punk rock statunitense
 Signorina Hoover – personaggio della sitcom animata I Simpson